Зачиняев — русская фамилия. Известные носители:
 Зачиняев, Александр Александрович (род. 1990) — российский актер и режиссер.
 Зачиняев, Василий Никитович (1915—2008) — художник.
 Зачиняев, Пётр Спиридонович (1918—1943) — Герой Советского Союза.